Oglala, een van de kraters op Mars
 Oglala (South Dakota), een dorp in de Amerikaanse staat South Dakota
 Oglala Dam, een stuwdam in de Amerikaanse staat South Dakota
 Oglala Lakota County, een county in de Amerikaanse staat South Dakota
 Oglala National Grassland, een natuurgebied in de Amerikaanse staat Nebraska
 Oglala Sioux Tribe, een Amerikaanse indianenstam

Zie ook 
 Ogallala (doorverwijspagina)